Taeniolinum är ett släkte av mångfotingar. Taeniolinum ingår i familjen Ballophilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Taeniolinum